Игорь Васильевич Иванов:
 Иванов, Игорь Васильевич (род. 1934) — советский и российский художник, представитель ленинградского нонконформизма.
 Иванов, Игорь Васильевич (1937—2021) — почвовед и историк науки, председатель Комиссии по истории, философии, социологии почвоведения Докучаевского общества почвоведов.
  Иванов, Игорь Васильевич (р.1927) − физик, доктор физмат наук, профессор МГУ.
 Иванов, Игорь Васильевич (1947—2005) — советский и канадский шахматист. Примечания